Plusieurs villes possèdent une rue Van-Oost :

Rue Van Oost à Bruxelles
 Jakob van Ooststraat à Bruges (:nl:Jakob van Ooststraat)

Rue Van-Oost à Lille

Voir aussi 
 

Van-Oost Rue